Actinopyga är ett släkte av sjögurkor. Actinopyga ingår i familjen Holothuriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjögurkor
Actinopyga